Bloomer (kleding), een historisch kledingstuk voor vrouwen
 Bloomer (Wisconsin), een stadje in de Amerikaanse staat Wisconsin

Personen 
 Amelia Bloomer (1818-1894), Amerikaans vrouwenrechtenactiviste
 Ariel Bloomer (1988), Zweeds-Amerikaanse zangeres bij de rockgroep Icon for Hire
 Betty Ford (née Bloomer, 1918-2011), Amerikaans first lady
 Michael J. Bloomfield (1959), Amerikaans astronaut, bijgenaamd Bloomer
 Raymond Bloomer (1897-1982), Amerikaans acteur
 Steve Bloomer (1874-1938), Brits voetballer